Ellisembia är ett släkte av svampar. Ellisembia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ellisembia